Detta är en lista över de 281 kommunerna i departementet Vienne i Frankrike.

Vienne
Kommuner Vienne